Dupleix steht für:
 Dupleix (Métro Paris), Station der Métro Paris
 Dupleix (Schiff, 1861), Schiff der französischen Marine
 Dupleix (Schiff, 1900), Panzerkreuzer der französischen Marine
 Dupleix (Schiff, 1930), Schwerer Kreuzer der französischen Marine

Dupleix ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph François Dupleix (1697–1763), französischer Generalgouverneur in Indien
 Scipion Dupleix (1569–1661), französischer Philosoph, Historiker und Romanist

Siehe auch:
 Duplay
 Duplex